Дос Сантос Жуниор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дос Сантос Жуниор, Марио (род. 1971) — бразильский футболист, нападающий.
 Дос Сантос Жуниор, Сержио Рикардо (род. 1990) — бразильский футболист, полузащитник.
 См. также 
 Сантос, Жуниор (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.